Fužina je lahko:

Fužina 
 fužina, topilnica železa
 Stara Fužina, Bohinj
 Fužina, Ivančna Gorica

Fužine 
 (stare) Fužine, Ljubljana (nekdanja vav v četrtni skupnosti Golovec)
Nove Fužine, Ljubljana (stanovanjska soseska v četrtni skupnosti Moste)
 Grad Fužine
 Hidroelektrarna Fužine
 Župnija Ljubljana - Fužine
 Fužine oz. Bela Peč (italijansko Fusine in Valromana), vas v Občini Trbiž
 Fužine, Gorenja vas - Poljane
 Fužine, Primorsko-goranska županija, Hrvaška